Rodrigo Cascino (São Paulo, 28 de agosto de 1975) é um jornalista e escritor brasileiro.

Biografia 
Seu gosto pelo futebol vem desde a infância, da época em que atuava na várzea paulistana (1986 até 1996) onde foi treinado pelo ex-jogador do São Paulo Futebol Clube e da Seleção Brasileira de Futebol, José Carlos Bauer.

Começou a carreira como produtor e após, tornou-se narrador esportivo. Teve passagens pela Rede Manchete, CNT, Rádio Bandeirantes, Rádio Trianon e BandSports, todas de São Paulo. Posteriormente, passou a ser comentarista no Fox Sports Brasil.  

Escreveu o livro 1982: o ano do tetra, lançado em outubro de 2018, sobre história alternativa, onde a seleção brasileira teria vencido a Copa do Mundo de 1982.

Jornalistas de São Paulo
Locutores esportivos de São Paulo